Thomas Basset ist der Name folgender Personen:

* Thomas Basset († um 1182), englischer Adliger und Richter
 Thomas Basset († 1220), englischer Adliger, Militär und Höfling